De Football League Cup 1982/83, om sponsorredenen ook bekend als de Milk Cup, was de 23ste editie van de strijd om deze Engelse voetbalbeker. Het toernooi begon op 31 augustus 1982 en eindigde op 26 maart 1983 met de tweede finale in het (oude) Wembley Stadium in Londen, die onder leiding stond van scheidsrechter George Courtney. In totaal deden 92 clubteams mee aan het toernooi.

Schema

Zie ook
FA Cup 1982/83
Finale League Cup 1983
Engels voetbalkampioenschap 1982/83

Bekervoetbal 1982/83
1983